Мечеть — река в России, протекает в Бобровском районе Воронежской области. Левый приток реки Битюг.

География 
Река Мечеть берёт начало юго-западнее села Анновка. Течёт на запад по открытой местности. Устье реки находится у села Мечётка в 53 км по левому берегу реки Битюг. Длина реки составляет 26 км, площадь водосборного бассейна 162 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Битюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010100912107000004269
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107000426
 Код бассейна — 05.01.01.009
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Воронежской области
Притоки Битюга